The Book of Souls World Tour foi uma turnê musical da banda britânica Iron Maiden para promoção do disco The Book of Souls. O sucesso desta turnê originou o álbum ao vivo The Book Of Souls: Live Chapter, lançado em 2017.

Bandas de abertura

2016
The Raven Age durante toda a tour.
Anthrax  no México, El Salvador, Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil e Polônia.
Araña em El Salvador.
Ghost em Berlim, Noruega e Dinamarca.
Opeth na Suécia.
Sabaton  na Finlândia e Eslováquia.
Stratovarius na Finlândia.
Amon Amarth na Finlândia.

2017
Shinedown na Europa.
Ghost na América do Norte.
Exodus em San Bernardino.
Kamelot em San Bernardino.

Datas de shows

Shows em festivais
 Este concerto é parte do "Rock Im Revier"
 Este concerto é parte do "Rockavaria"
 Este concerto é parte do "Graspop Metal Meeting"
 Este concerto é parte do "Rock in Vienna"
 Este concerto é parte do "Download Festival"
 Este concerto é parte do "Graspop Metal Meeting"
 Este concerto é parte do "VOLT Festival"
 Este concerto é parte do "Resurrection Fest"
 Este concerto é parte do "Rock Fest"
 Este concerto é parte do "Rock in Roma Sonisphere"
 Este concerto é parte do "Wacken Open Air"

Repertório 

2016
  If Eternity Should Fail
 Speed Of Light
  Children Of The Damned
 Tears Of A Clown
  The Red And The Black
  The Trooper
 Powerslave
  Death Or Glory
  The Book Of Souls
 Hallowed Be Thy Name
  Fear Of The Dark
  Iron Maiden

Bis

  The Number Of The Beast
  Blood Brothers
  Wasted Years

2017
 "If Eternity Should Fail" 
 "Speed of Light" 
 "Wrathchild" 
 "Children of the Damned" 
 "Death or Glory" 
 "The Red and the Black" 
 "The Trooper" 
 "Powerslave" 
 "The Great Unknown" 
 "The Book of Souls" 
 "Fear of the Dark" 
 "Iron Maiden" 

Bis

  "The Number of the Beast" 
 "Blood Brothers" 
 "Wasted Years" 

Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 2016
Turnês musicais de 2017